Roanoke Valley Rebels je historický název těchto klubů:
 Roanoke Valley Rebels (EHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1967–1976
 Roanoke Valley Rebels (ECHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1990–1992